QFQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Måløy Harbour Launch Service (Norvegia)